Else-Marthe Sørlie Lybekk (Gjøvik, 11 september 1978) is een voormalige Noorse handbalster. Sørlie was een rechtshandige cirkelspeelster. Ze sloot haar carrière in 2010 af bij de Noorse club Nordstrand IF. Van 1997 tot en met 2008 maakte ze deel uit van het nationale team.

Noors team 
Sørlie debuteerde voor Noorwegen in 1997 en speelde sindsdien 215 wedstrijden, waarin ze 598 keer scoorde. In 2000 volgde ze Kjersti Grini op als aanvoerster en vervulde die rol tot Gro Hammerseng die taak in 2003 van haar overnam. Sørlie is drievoudig Europees kampioen (1998, 2004 en 2006), wereldkampioen (1999) en Olympisch kampioen (2008).

Interlands

Onderscheidingen 
 All-Star team cirkelloper van de Olympische Zomerspelen: 2008

Externe links 
 
 
 

Noors handballer
Noors olympisch kampioen